Ники́та Влади́мирович Наго́рный (род. 12 февраля 1997 года, Ростов-на-Дону, Россия) — российский гимнаст. Олимпийский чемпион (2021), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года. Заслуженный мастер спорта России. Начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» с декабря 2020 года.

Карьера

Юниорские годы 
В 2014 году на первенстве России среди юниоров Никита становится бронзовым призёром в многоборье, что позволило ему поехать на юниорский чемпионат Европы, где в составе сборной России он стал серебряным призёром, а также выиграл крупное золото на опорном прыжке. Был выбран для поездки на юношеские олимпийские игры в Нанкине, где выиграл три золотых, серебряную и бронзовые медали.

Взрослая карьера 
На чемпионате России 2015 года Никита выиграл бронзу в составе команды Москвы, разделил золото с Денисом Аблязиным в финалах опорного прыжка и вольных упражнений, а также стал бронзовым призёром в упражнениях на брусьях и перекладине. Эти результаты позволили Никите завоевать путевку на чемпионат Европы в Монпелье, где он выиграл золотую медаль в опорном прыжке с результатом 15,099 балла.

29 мая 2016 года в Берне (Швейцария) на чемпионате Европы 2016 Никита Нагорный стал чемпионом Европы в вольных упражнениях с суммой 15,566 балла, а также чемпионом Европы в командном многоборье.

8 августа 2016 года Никита Нагорный завоевал в составе сборной России серебряную медаль Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, выступив в командном многоборье.

На чемпионате Европы 2017 Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль на брусьях.

В 2018 году на чемпионате Европы 2018 завоевал золотую медаль в командном многоборье. В этом же году на чемпионате мира 2018, Никита Нагорный стал серебряным призёром в командном многоборье, а также занял третье место в личном многоборье.

На чемпионате России 2019 года в Пензе Нагорный стал шестикратным чемпионом во всех видах, кроме вольных упражнений, уступив в них Дмитрию Ланкину.

На чемпионате Европы 2019 года Никита стал первым в личном многоборье, опередив абсолютного чемпиона мира Артура Далалояна. Кроме того, россиянин выиграл золотую медаль континентального первенства в упражнении на параллельных брусьях.

Несколько месяцев спустя Нагорный триумфально выступил на чемпионате мира 2019 года в Штутгарте. Российский гимнаст поднялся на высшую ступень пьедестала в личном многоборье, сумев опередить абсолютного чемпиона мира прошлого года и товарища по команде Артура Далалояна, а также занял первое место в опорном прыжке. Знаковым результатом стала первая за 28 лет победа мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье.

На чемпионате Европы 2021 года российский гимнаст успешно защитил звание абсолютного чемпиона континента. На следующий день Никита выиграл свою вторую золотую медаль соревнований в Базеле, одержав победу в вольных упражнениях, а также стал обладателем серебряных наград в упражнениях на коне и кольцах. В многоборье продемонстрировал новый технический элемент — тройное сальто назад согнувшись. В сентябре 2021 года Международная федерация гимнастики назвала этот элемент в честь Никиты Нагорного. Тройное сальто назад согнувшись стало третьим элементом в мужской спортивной гимнастике, которому технический комитет присвоил высшую группу сложности I.

На Олимпиаде 2020 в Токио (проходившей в 2021 году) Никита Нагорный завоевал олимпийское золото в командном многоборье в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР/ROC). Данную награду команда из России завоевала впервые за 25 лет. В личном многоборье спортсмен занял третье место с результатом 88.031 балла, уступив китайскому гимнасту Сяо Жотэну и японцу Дайки Хасимото (88.065 и 88.465 балла соответственно). А так же завоевал еще одну олимпийскую бронзовую медаль на перекладине с результатом 14.533 балла.

В мае 2022 года было объявлено, что Нагорный присоединится в качестве игрока к составу футбольного клуба «Сахалинец».

Личная жизнь и общественная деятельность
Дед Нагорного играл в футбол в составе ростовского «Ростсельмаша» и сборной Армении.

В 2018 году Никита Нагорный женился на призёре Олимпийских игр, чемпионке мира и Европы по спортивной гимнастике Дарье Спиридоновой. Помимо спортивной карьеры, супруги занимаются предпринимательской деятельностью.

Является военнослужащим Росгвардии. Имеет воинское звание «младший лейтенант» (2016).

В декабре 2020 года возглавил Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» (был назначен начальником Главного штаба ВВПОД «Юнармия»). В 2022 году предложил своим поклонникам направить подарки в помощь российским военнослужащим, участвующим во вторжении в Украину.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Орден Дружбы (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 (2021 из-за переноса в связи с COVID-19) года в городе Токио (Япония).
 Заслуженный мастер спорта России (2016).

Примечания 

Гимнасты России
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Младшие лейтенанты (Российская Федерация)
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике